Raststätte steht für:
 Autobahnraststätte, Rastanlage mit Gaststätte an Autobahnen
 Gaststätte, in der Reisende übernachten können
 Motel, Hotel für Autoreisende
 Mansio, römischer Rastplatz
 Michi no eki, Raststätte in Japan

Siehe auch:

 Rastplatz